Peperbollen (originele Duitse titel: Die Pfefferkörner) is een Duitse kinderserie die sinds 27 december 1999 wordt uitgezonden en waarin vier of vijf kinderen (wisselend per seizoen) tegen misdaad en onrecht vechten.

Productie

België 
Peperbollen wordt in België sinds 19 februari 2002 uitgezonden door de Vlaamse zender Ketnet, in een Nederlandstalig nagesynchroniseerde versie. Hierbij zijn de originele stemmen vervangen door die van Vlaamse acteurs.
De eerste reeksen kenden veel succes.

De in de originele Duitse versie uitgesproken plaatsaanduidingen (zoals Hamburg en de rivier de Elbe) zijn in de Vlaamse  versie vervangen door respectievelijk Antwerpen en de Schelde, hoewel men bij buitenopnames soms duidelijk kan herkennen dat de serie zich niet in Antwerpen afspeelt. Ook werden in twee gevallen de namen van de personages aangepast. Fiete Overbeck (seizoen 1-3) heet in het Vlaams  Fiebe, en Till Petersen (seizoen 12-13) heet in het Vlaams  Phil.

Nederland 
In Nederland wordt de serie sinds 24 augustus 2015 uitgezonden op NPO Zapp op NPO 3. De originele stemmen worden nagesynchroniseerd door Nederlandse acteurs. In tegenstelling tot de Vlaamse versie worden de plaatsnamen en de rivier de Elbe wel bewaard.

Locatie 
De opnamelocatie is voor elk seizoen hetzelfde; Peperbollen wordt opgenomen in Hamburg, vaak ten zuiden van de Elbe. Het hoofdkwartier van de Peperbollen bevindt zich in het magazijnencomplex Speicherstadt in het stadsdeel HafenCity te Hamburg-Mitte. In het hoofdkwartier voeren zij dikwijls brainstormsessies uit, vaak als voorbereiding op hoe zij een misdadiger in de val kunnen lokken of meer informatie kunnen verschaffen.

Rolverdeling

Generatie 1 (seizoen 1-3, 1999-2002) 
 Cem Gülec - Ihsan Ay
 Fiebe Overbeck ( Philipp “Fiete” Overbeck in de originele Duitse versie) - Julian Paeth
 Jana Holstein-Coutré - Anna-Elena Herzog
 Natascha Jaonzäns - Vijessna Ferkic
 Vivi Overbeck - Aglaja Brix

Generatie 2 (seizoen 3-4, 2003-2005)
 Xiaomeng "Panda" Weidtmann - Tim Patrick Chan
 Paul Hansen - Lukas Decker
 Johanna Overbeck - Carlotta Cornehl
 Katja Jelena Makarowa - Jana Fomenko
 Vivi Overbeck - Aglaja Brix

Generatie 3 (seizoen 5-6, 2008-2010)
 Karol Adamek - Moritz Glaser
 Laurenz Krogmann - Tim Tiedemann
 Lilly Theede - Laura Gabriël
 Marie Krogmann - Nina Flynn
 Yeliz Surat - Mira Lieb

Generatie 4 (seizoen 7-8, 2010-2011)
 Emma Krogmann - Aurelia Stern
 Rasmus Bo Nilsen - Julian Winterbach
 Lina Lange - Lale H. Mann
 Sophie Krogmann - Katherina Unger
 Themba Bruhns-Mcomo - Coco Nima

Generatie 5 (seizoen 9, 2011-2012)
 Emma Krogmann - Aurelia Stern
 Henrie Patterson - Sammy O'Leary
 Max Paulsen - Bruno Alexander
 Nina Pellicano - Carolin Garnier

Generatie 6 (seizoen 10, 2013)
 Jessica "Jessie" Amsinck - Martha Fries
 Luis de Lima Santos - Emilio Sanmarino
 Nina Pellicano - Carolin Garnier
 Max Paulsen - Bruno Alexander

Generatie 7 (seizoen 11, 2014) 
Niklas Klinger - Jaden Dreier
Ceyda Cengiz - Merle de Villiers
Jessica "Jessi" Amsinck - Martha Fries
Luis de Lima Santos - Emilio Sanmarino
Anton Cengiz - Danilo Kamber

Generatie 8 (seizoen 12-13, 2015-2016)
Ramin Dschami - Jann Piet
Jale Dschami - Ava Sophie Richter
Stella Friese - Zoë Malia Moon
Pinja Friese - Sina Michel
Till Petersen (Phil in de Vlaamse versie) - Otto von Grevenmoor

Generatie 9 (seizoen 14, 2017 en seizoen 15, afl. 1 t/m 4)
Mia Goldman - Marleen Quentin (Nederlandse stem: Anoesjka Otten)
Benny Jansen - Ruben Storch (Nederlandse stem: Michiel Deddens)
Johannes (Joaquin) von Wied-Litzow - Luke Matt Röntgen (Nederlandse stem: Steef van Wijk)
Alice Goldman - Emilia Flint (Nederlandse stem: Fiene Heijmans)
Lisa Schulze - Emma Roth (Nederlandse stem: Lysha van der Wilt)

Generatie 10 (seizoen 15-16, 2018-2019 en seizoen 17, afl. 1 + 2)
Kira Dierksen - Marlene von Appen (Nederlandse stem: Yentl de Jong)
Tayo Okoawo - Samuel Adams (Nederlandse stem: Rogier Baris)
Levin Grevemeyer - Moritz Pauli (Nederlandse stem: Thibault van der Does)
Nena Grevemeyer - Ronja Levis (Nederlandse stem: Lena Hensema)                              
Femi (Olufemi) Okoawo - Spencer Köning (Nederlandse stem : Flynn Stoelhorst)

Generatie 11 (seizoen 17, 2021-2022 en seizoen 18, afl. 1 + 2) 
 Jonny Grothe - Leander Pütz (Nederlandse stem: Casper Bouwman)
 Clarissa „Clari“ Grothe - Charlotte Martz (Nederlandse stem: Romy Winters)
 Tarun Singh - Caspar Fischer-Ortmann (Nederlandse stem: Tito Alencar Paraiso)
 Louise „Lou“ Flynt - Luna Winter (Nederlandse stem: Senna Pauel)
 Philippa „Pippa“ Flynt - Elyza Silber (Nederlandse stem: Tara Gijsbers)

Generatie 12 (seizoen 18-19, 2022-2023) 
 Louise „Lou“ Flynt - Luna Winter (Nederlandse stem: Senna Pauel)
 Philippa „Pippa“ Flynt - Elyza Silber (Nederlandse stem: Tara Gijsbers)
 Rafael „Rafa“ Celik - Kleon Sylvester (Nederlandse stem: Tim Klumpers)
 Milan Celik - Cihan Can (Nederlandse stem: Rover Bakker)
 Jet Ly - Sheldon Nguyen (Nederlandse stem: Levi Lionahr)

Externe links 
  IMDb
  Officiële site

Nederlands kinderprogramma op televisie
Nederlandse televisieserie
Duits kinderprogramma op televisie
Duitse televisieserie
Vlaams kinderprogramma op televisie
Vlaamse televisieserie
Programma van ARD